Mileschin steht für:

 Milešín, Gemeinde in Tschechien
 Jakow Denissowitsch Mileschin (1884–1918), russischer Revolutionär